Ocskay Gábor (1952) jégkorongozó, edző
 Ocskay Gábor (1975–2009) jégkorongozó